MIB, MiB eller mib har flere betydninger:
 Mebibyte, MiB - multibel antal bytes
 Men in Black, MiB - populær konspirationsteori, der vedrører mystiske personer forbundet til UFOer
 Men in Black franchise serie - humoristisk filmserie om rumvæsener og hemmelige agenter som prøver at holde rumvæsenerne og deres klodsede virkninger hemmelige for menneskeheden.
 Men in Black
 Men in Black II
 Men in Black 3
 Men In Black (protestgruppe) - navnet på en gruppe af personer, der i slutningen af 2020 og starten af 2021 har gennemført demonstrationer i København, Aarhus og Aalborg.